Вивервил има више значења:
 Вивервил (Калифорнија)
 Вивервил (Северна Каролина)